Олесь Донченко (настоящее имя и фамилия Александр Васильевич Донченко; ; , с. Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии — 12 апреля 1954, Лубны Полтавской области) — украинский советский детский писатель, поэт и сценарист.

Биография 
Родился  года в селе Большие Сорочинцы в семье сельского учителя. Окончил мужскую гимназию в Лубнах (1919). Работал внешкольным учителем, районным инспектором политпросвещения. В 1924 году добровольцем вступил в пограничные войска, служил в кавалерийском полку, расквартированном в городе Гнивань, затем переведён с западной границы в Проскуров. Служил в должности старшего полкового учителя. Одновременно со службой продолжал писать стихи и поэмы. После выхода в свет его первого поэтического сборника, осенью 1926 года Донченко был отозван из РККА для занятий литературной работой.

Творчество 
Рано начал писать. Первые стихи О. Донченко напечатал в 1918 году. Литературную деятельность как поэт начал, издав в 1926 году несколько поэм и сборник стихов «Красная писанка». В 1928 году вышел второй его поэтический сборник «Окраины».

Молодой О. Донченко был членом комсомольской писательской организации «Маладняк», литературных организаций Пролитфронт, ВУСПП.

Автор пьес «Комсомольская глушь» (1927), «Маскарад» (1929). С 1927-го по 1931-й год О. Донченко издал более тридцати книг своих стихов и сказок для маленьких читателей, впоследствии перешёл к прозе — рассказам и повестям, в основном, для детей и юношества.

В начале 1930-х годов опубликовал повести и романы об индустриализации в СССР: «Две весны» (1931), «Звёздная крепость» (1933), «Море отступает», «Разведчики недр» (обе — 1934).

О. Донченко внёс значительный вклад в развитие украинской прозы для детей и юношества. В творческом наследии писателя около ста книг для детей и юношества.

В повестях «Школа над морем» (1937), «Карафуто» (1940), «Сердце беркута» (1945), «Лесничиха» (1947), «Заветное слово» (1949), «Юрко Васюта» (1950) и рассказах создал яркие образы учеников и учителей, показал процесс воспитания молодёжи в духе коллективизма и патриотизма. Важные проблемы коммунистического воспитания поставлены в романе Донченко «Карборундовый камень» (1946) и «Золотая медаль» (1954).

Автор сценариев мультфильмов «Тук-тук и его приятель Жук» (1935), «Жук в зоопарке» (1936).

Многие произведения Донченко переведены на языки народов СССР. Рассказ «Телёнок» представлял СССР (наряду с рассказами В. Железникова, Р. Погодина, М. Мревлишвили, Я. Раннапа, Х. Назира) в Сборнике рассказов писателей разных стран «Дети мира» (1962), подготовленном международной редакционной коллегией (издан в СССР в 1965 году).

Память 
 Имя Олеся Донченко присвоено Лубенскому детскому парку культуры и отдыха.

Литература 
 Заець I. Я., Олесь Донченко, К., 1956.
 Малик, Владимир Кириллович. Олесь Донченко. (1971).
 Письменники Радянської України. 1917—1987: Біобібліографічний довідник / Упорядники В. К. Коваль, В. П. Павловська. — К.: Рад. письменник, 1988. — 719 с.
 Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник / Упорядник Олег Килимник. — К.: Рад. письменник, 1960. — 579 с.

Ссылки 
Краткая литературная энциклопедия. Донченко. 

Украинские поэты
Писатели СССР
Писатели Украины
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Украины
Писатели-соцреалисты
Жители дома «Слово»
Выпускники Лубенской гимназии